Штрас-им-Аттергау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрук.  Население составляет 1492 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 31 км². Официальный код  —  41741.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Брадлер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии